Claude Picher était un peintre québécois;
 Claude Picher est un journaliste québécois.